Central Park (letteralmente "parco centrale") – celebre parco cittadino di New York
 Central Park – parco cittadino di Ottawa
 Central Park – parco cittadino di Burnaby
 Central Park – stadio a Cowdenbeath (Scozia)
 Central Park – parco cittadino a East Ham, Londra
 Central Park – parco cittadino a Kolkata
 Central Park – grattacielo di Perth
 Central Park – parco cittadino di Nairobi
 Central Park (Washington) – census-designated place statunitense nello stato di Washington
 Il giardino del diavolo (Central Park) – film del 1932 diretto da John G. Adolfi

Televisione 

 Central Park – Serie d’animazione di Apple TV+